Apocalypse IV: Judgment - Amerikaanse film uit 2001
 Judgment (1990) - televisiefilm uit 1990
 Judgment (Star Trek) - aflevering van Star Trek: Enterprise